Mužská čtyřhra BMW Open 2019 probíhala na přelomu dubna a května 2019. Do deblové soutěže mnichovského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli Ivan Dodig s Rajeevem Ramem, kteří do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal nenasazený dánsko-německý pár Frederik Nielsen a Tim Pütz, jenž ve finále za 64 minut zdolal brazilsko-indickou dvojici Marcelo Demoliner a Divij Šaran po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej hned z prvního startu jako páru. Wimbledonský vítěz Nielsen vybojoval třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Pütze to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Rohan Bopanna /  Dominic Inglot (1. kolo)
  Austin Krajicek /  Artem Sitak (čtvrtfinále)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (čtvrtfinále)
  Roman Jebavý /  Andrés Molteni (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2019
ATP Tour 2019